

Anno 
 819 o 819 a.C.

Codici 
 819 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Val-des-Bois, nella provincia canadese del Québec

Matematica 
 819 – numero